Зво́нкий фаринга́льный фрикати́в — вид фарингального согласного, встречающегося в некоторых языках.

В международном фонетическом алфавите обозначается знаком , в X-SAMPA знаком ?\.

Особенности 

 Характер его произношения варьируется между аппроксимантом и фрикативом, то есть, звук образуется путём сужения голосового тракта в области артикуляции, но обычно этого недостаточно для того, чтобы создать большую турбулентность в воздушном потоке. Языки не отличают звонкие фрикативы от аппроксимантов, образующихся в горле.
 Область его артикуляции - фарингальная, то есть, он образуется при соприкосновении корня языка с задней стенкой глотки.
 Это звонкий звук, то есть, голосовые связки вибрируют во время артикуляции.
 При произнесении данного согласного воздух выходит только через рот.
 Это центральный согласный, то есть, он создается путем направления воздушного потока вдоль центра языка, а не в стороны.
 Это пульмонический согласный, то есть, при его произнесении воздух выталкивается только лёгкими и диафрагмой, как и в большинстве звуков.

Распространение 
Фарингальные согласные не очень широко распространены. Иногда фарингальные аппроксиманты развиваются из увулярных аппроксимантов. Во многих языках, где были описаны фарингальные фрикативы или аппроксиманты, при более тщательном изучении оказывается, что это на самом деле эпиглоттальные согласные. К примеру, звук /ʕ/ в арабском и в стандартном иврите (не в современном — израильтяне обычно произносят его как гортанную смычку) также был описан как звонкий эпиглоттальный фрикатив, эпиглоттальный аппроксимант и фарингализованная гортанная смычка.

Примечания 
Фрикативные согласные
Фарингальные согласные

Литература